Tenterden kan syfta på följande platser:

Australien 

 Tenterden (ort i Australien), Western Australia, Cranbrook,

Storbritannien 

 Tenterden (ort i Storbritannien, England, Kent, lat 51,07, long 0,69), 
 Tenterden (parish), England, Kent, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar